Příjmení Sadowski nosí více významných osobností:

 Barbara Sadowska (1940–1986) – polská básnířka a aktivistka protikomunistické opozice
 Jonathan Sadowski (* 1979) – americký herec
 Maria Sadowska (* 1976) – polská popová zpěvačka a filmová režisérka

Externí odkazy